Osoby o tym nazwisku:
 Daniło Petrowski – radziecki polityk
 Hryhorij Petrowski – sowiecki działacz partyjny i państwowy